Amfreville-les-Champs kan avse två kommuner i Frankrike:

 Amfreville-les-Champs, Eure – i Eure
 Amfreville-les-Champs, Seine-Maritime – i Seine-Maritime